Вале:
 Вале — город в Грузии.
 Вале — кантон на юго-западе Швейцарии.
 Вале () — коммуна во французском департаменте Верхняя Сона региона Франш-Конте.
 Вале () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Вале — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Вале — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Вале — станция Грузинской железной дороги.
 Вале — народ, проживающий на территории севера-запада Ганы, см. Вала
 Вале! — от лат. глагола valere — быть сильным: «Мужайся», «Крепись!».

Фамилия 
 Вале, Джорджо (1962—1982) — итальянский неофашистский террорист.
 Вале, Отто (1879—1963) — австрийский пловец, трёхкратный призёр Олимпийских игр.
 Вале, Рихард (1857—1935) — австрийский философ.
 Вале, Сильвен Шарль (1773—1846) — французский маршал, командир эпохи наполеоновских войн.

См. также 
 Валле
 Вале-Бенфейту — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Вале-Верде — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Вале-де-Мендиш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Vale